Borki (ukr. Бірки) – wieś na Ukrainie w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim. W 2001 r. liczyła 1594 mieszkańców.

Zobacz też 
 Borki

Przypisy 

Rejon lubieszowski
Wsie w obwodzie wołyńskim